Nartov est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 

 Andreï Nartov, (1693-1756), savant et inventeur russe
 Oleksandr Nartov, (né en 1988), athlète de saut en hauteur ukrainien

Homonymie de patronyme